Betrieb steht für:

 Betrieb, Organisationseinheit
 Betrieb (Eisenbahn), bei der Eisenbahn den Teil einer Geschäftseinheit, der für die Durchführung von Zugfahrten verantwortlich ist
 Betrieb (Fahrzeug), die Teilnahme eines Fahrzeugs am Straßenverkehr
 Der Betrieb, eine Fachzeitschrift
 eine Arbeitsstätte mit mehreren Arbeitsplätzen

Siehe auch:
 Betreibung
 Probebetrieb